Etnologia: germànics, poble
 Lingüística: germànic o llengües germàniques
 Biografies: 
 Cognom utilitzat en la Dinastia Júlio-Clàudia.
 Drus el Vell, germà petit de l'emperador Tiberi
 Germànic Cèsar conegut simplement com a Germànic, casat amb Agripina Major
 Neró Cèsar Germànic, fill gran de Germànic Cèsar i Agripina Major
 Drus Cèsar Germànic, fill de Germànic i Agripina Major
 Gai Cèsar Germànic conegut per Calígula, emperador romà
 Júlia Drusil·la, filla de l'emperador Calígula
 Agripina II, casada amb Gneu Domici Aenobarb, Gai Passiè Crisp i Claudi
 Neró Neró Claudi Drus Germànic
 Drusil·la (germana de Calígula) casada amb Luci Cassi Longí i Marc Emili Lèpid
 Júlia Livil·la, filla de Germànic Cèsar i Agripina Major, nascuda l'any 18
 Clàudia Livil·la casada amb Gai Cèsar net de Juli Cèsar i amb Drus Menor
 Tiberi Claudi Drus Cèsar Germànic o simplement Claudi, emperador romà
 Drus Germànic, fill de l'emperador Claudi i de la seva primera dona Plàucia Urgulanil·la
 Antònia (filla de Claudi), casada amb Pompeu Magne i amb Fauste Corneli
 Clàudia Octàvia, casada amb Neró
 Claudi Tiberi Germànic Britànic, fill de l'emperador Claudi i la seva dona Valèria Messal·lina